De Rally van Corsica 2017, formeel 60ème Che Guevara Energy Drink Tour de Corse, was de 60e editie van de Rally van Corsica en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2017. Het was de 562e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Bastia en de finish in Porto-Vecchio.

Verslag 
Het asfalt van Corsica werd eerder dan in voorgaande jaren aangedaan, als idee van de FIA om de mix van ondergronden eerder in het seizoen al te laten gelden. Dit keer zonder het voordeel van schoongemaakte onverhardwegen door zijn voorlopers in het kampioenschap, dicteerde Kris Meeke het tempo op de openingsetappe grotendeels en voerde het klassement aan, maar was het dit keer de domme pech van een gebroken motor in de loop van de tweede dag reden voor opnieuw een nul-resultaat voor de Brit. Thierry Neuville, die op dat moment al aardig wat tijd aan het afsnoepen was van Meeke, nam zijn plaats over en consolideerde vervolgens naar zijn eerste overwinning van het seizoen toe, wat hem en de Hyundai i20 Coupé WRC de vierde unieke rijder- en autocombinatie maakte die in het verloop van de eerste vier rally's dit seizoen zou zegevieren. Op afstand eindigde Sébastien Ogier opnieuw als tweede, maar dit resultaat bewees dit keer zwaarder bevochten, aangezien zijn Fiesta WRC richting het einde van de rally geteisterd werd door technische problemen. Een laatste strohalm op de slotproef zag hem nog voorbijgaan aan Daniel Sordo, die op een schamele anderhalve seconde wel zijn eerste podium resultaat boekte met plaats drie. Nog dichter bij elkaar zaten Jari-Matti Latvala en Craig Breen op plekken vier en vijf respectievelijk; letterlijk een verschil van milliseconden tussen de twee.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 10,42 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally van Corsica
Cor